NGC 3033 (другие обозначения — OCL 796, ESO 167-SC6) — рассеянное скопление в созвездии Паруса.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Скопление, вероятно, не содержит красных гигантов.

Примечания 

 

3033
Паруса (созвездие)
Рассеянные скопления